Antoine Sartorio (1885-1988), sculpteur français ;
 Antonio Sartorio (1630-1680), compositeur italien ;
 Giulio Aristide Sartorio (1860-1932), peintre italien.